Die Campeonato Brasileiro Série B 2021 war die 45. Spielzeit der zweiten Fußballliga Brasiliens.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb fand vom 28. Mai 2021 bis zum 27. November 2021 stattfinden. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBF ausgerichtet. Sie wurde im Ligamodus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Am Ende der Saison stiegen die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 4 in die Série A 2022 auf, die Mannschaften der Plätze 17 bis 20 in die Série C 2022 ab. Außerdem qualifizierte sich der Meister für die Copa do Brasil 2022.

4. Spieltag: Nachdem Flamengo Rio de Janeiro für Spiele in der Fußball-Weltmeisterschaft Qualifikation und Testspielen der Olympiaauswahl 2021 insgesamt sieben Stammspieler abstellen musste, wurden die Copa do Brasil 2021 Spiele gegen den Coritiba FC verschoben. Um in diesen Wettbewerb keine Probleme zu bekommen, wurde die Partie zwischen Brusque FC und Coritiba vom 4. Spieltag verschoben.

5. Sieltag: Die zwischen Avaí FC und Clube do Remo wurde durch den Schiedsrichter aufgrund Unbespielbarbeit des Platzes wegen Starkregensnicht angepfiffen.

6. Spieltag: Die Begegnung zwischen dem Botafogo FR und dem CS Alagoano wurde verschoben, weil die Heimspielstätte für die Copa América 2021 genutzt wurde.

Dem Brusque FC wurden, wegen eines Rassismusvorfalls gegen den Spieler Celsinho des Londrina EC während des Spiels Brusque gegen Londrina am 28. August (21. Spieltag), drei Punkte vom Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) abgezogen. Brusque wurde auch mit einer Geldstrafe von 60.000Real bestraft. Nach Einspruch gegen die Entscheidung durch Brusque, wurden dem Klub nur eine Geldstrafe auferlegt und die abgezogenen Punkte wieder zugesprochen. Die Strafe gegen den Klub betrug 60.000 Real sowie 30.000 Real und 360 Tage Sperre gegen den Urheber Júlio Antônio Petermann, Vorsitzender des Beratungsgremiums des Klubs.

Auch gegen den Cruzeiro EC wurden in der Folge Vorwürfe wegen Rassismus sowie gegen den Botafogo FR wegen sexistischer Gesänge von Fans gegen die Schiedsrichterassistentin Katiuscia Mendonça erhoben. Bei Botafogo steht die Entscheidungen des STJD noch aus. Dies kann Geldstrafen und Punktabzug beinhalten. Cruzeiro wurde am 23. November mit einer Strafe von 50.000 Real und der Verlegung eines Heimspiels belegt.

Tabelle 
Bei Punktgleichheit in der Tabelle ergaben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich
 Anzahl Rote Karten
 Anzahl Gelbe Karten
 Auslosung

|}

Kreuztabelle

Platzierungsverlauf

Torschützenliste

Hattrick

Vorlagengeberliste

Stadien, Ausrüster, Sponsor

Trainerwechsel 
Der erste Trainerwechsel fand nach dem ersten Spieltag beim EC Vitória statt.

Weblinks 
 Série B auf cbf.com.br

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021